Oberto ist eine Variante des männlichen Vornamens Otbert.

Oberto ist der Vorname
 des italienischen Feldhauptmanns Oberto Pallavicino (1197–1269) 
 mehrerer Dogen von Genua, siehe Liste der Dogen von Genua
 zweier Markgrafen aus der Familie der Aleramiden

Oberto ist der Familienname von
 Fabricio Oberto (* 1975), argentinischer Basketballspieler

weitere Bedeutungen
 Oberto conte di San Bonifacio, Oper von Giuseppe Verdi

Siehe auch
 Obertenghi

Männlicher Vorname